Genova oder Génova steht für:

 die italienische Stadt Genua
 das britische Filmdrama Genova (Film) aus dem Jahr 2008
 den Vorort Gènova von Palma de Mallorca 

Génova ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Génova (Quetzaltenango), Gemeinde (Municipio) im Departamento Quetzaltenango, Guatemala
 Génova (Kolumbien), Municipio im Departamento Quindío, Kolumbien

Genova oder Genowa ist der Familienname folgender Personen:
 Aglika Genova (* 1971), bulgarische Pianistin griechischer Herkunft, siehe Genova & Dimitrov 
 Lisa Genova (* 1970), amerikanische Schriftstellerin und Neurowissenschaftlerin
 Luciano De Genova, italienischer Gewichtheber
 Pamela A. Genova (* 1961), amerikanische Romanistin
 Poli Genova (* 1987), bulgarische Sängerin, siehe Poli Genowa

Siehe auch:
 Genua (Begriffsklärung)